Сергей Белосельский-Белозерский:
 Белосельский-Белозерский, Сергей Константинович (1867—1951) — русский генерал, участник Белого движения, член МОК, брат Эспера Константиновича. Крупнейший землевладелец России (в 1916 году ему принадлежало 372,8 тысяч десятин земли).
 Белосельский-Белозерский, Сергей Сергеевич (1895—1978) — штаб-ротмистр, участник Первой мировой войны и Белого движения.